Milestones puede referirse a:
«Milestones», composición de Miles Davis;
Milestones, álbum de estudio de Miles Davis publicado en 1958;
Milestones, álbum de estudio de Roy Orbison publicado en 1973;
Milestones, álbum de The Rolling Stones;
Milestones, banda austriaca de rock.